Лі Сун — імператор Тан (805)
 Лі Сун (1190-1230) — придворний художник часів династії Сун